Leif Forsberg ist der Name folgender Personen:

* Leif Forsberg (Fußballspieler, 1932) (1932–2008), schwedischer Fußballspieler
 Leif Forsberg (Fußballspieler, 1963) (* 1963), schwedischer Fußballspieler